Jméno a příjmení Jiří Procházka má více nositelů:

 Jiří Procházka (scénograf) (1913–1989) – český scénograf a architekt
 Jiří Procházka (hudebník) (* 1921) – český saxofonista a dirigent
 Jiří Procházka (scenárista) (1925–1993) – český spisovatel a scenárista
 Jiří Walker Procházka (* 1959) – spisovatel science fiction a fantasy
 Jiří Procházka (krasobruslař)  (* 1980)
 Jiří Miroslav Procházka (* 1988) – zpěvák a skladatel
 Jiří Procházka (bojovník) (* 1992) – český bojovník smíšených bojových umění (MMA)